Highway 99 kan verwijzen naar verschillende genummerde autowegen en snelwegen, waaronder:
 California State Route 99
 Interstate 99
 U.S. Route 99 (voormalig)